Las Cocinas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Cocinas, Michoacán de Ocampo, ort, Nocupétaro, 
 Las Cocinas, Jalisco, ort, Cuquío, 

Robotskapade Mexikoförgreningar